Giovanni Agnelli (1866-1945), noto anche come il Senatore – imprenditore e politico italiano
 Giovanni Agnelli detto Gianni Agnelli (1921-2003), noto anche come l'Avvocato – imprenditore e politico italiano
 Giovanni Alberto Agnelli (1964-1997), noto anche come Giovannino – imprenditore e dirigente d'azienda
 Giovanni Agnelli e C. – società italiana nata nel 1984
 Fondazione Giovanni Agnelli – istituto di ricerca nel campo delle scienze sociali, fondato a Torino nel 1966